Хосоя Йосімаса (; 10 лютого 1986, Хіросіма, Японія) — японська співачка та акторка сейю.

Ролі

OVA

Анімаційні фільми

Відеоігри

Дискографія

Max Boys

Примітки

Посилання 
  
 Хосоя Йосімаса  в енциклопедії Anime News Network
 Хосоя Йосімаса  на сайті GamePlaza-Haruka Voice Acting Database 
 Хосоя Йосімаса  на сайті Hitoshi Doi's Seiyuu Database

Сейю
Японські акторки